Olaszország
Ozzano dell’Emilia, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében
Ozzano Monferrato, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében